Donzella ima više značenja:
 Donzella, Rovigo
 Donzella, Verona